Alfons Beckers (1900-1947), Belgisch vakbondsbestuurder
 Alfons Beckers (1908-1994), Belgisch esperantist